Foulan Koira steht für:

 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)
 einen Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger, siehe Foulan Koira (Simiri)